Objectgeoriënteerde analyse of object-oriented analysis, een softwareontwikkelmethode
 Onderzoekschool Oncologie Amsterdam, onderzoeksschool opgezet door het Nederlands Kanker Instituut en de Vrije Universiteit Amsterdam
 Orde van organisatiekundigen en -adviseurs, Nederlandse beroepsorganisatie voor organisatieadviseurs
 Organisationen til Oplysning om Atomkraft, voormalige organisatie tegen de invoering van kernenergie in Denemarken
 Out of Area, NAVO-afkorting voor militaire operaties buiten het NAVO-gebied
 Oskaloosa Municipal Airport, vliegveld in Oskaloosa, Mahaska County, Iowa, Verenigde Staten IATA-code OOA